Sherlock Holmes est un personnage de la littérature policière imaginé par Arthur Conan Doyle en 1887. Il a inspiré plusieurs autres œuvres de fiction et a connu de nombreuses adaptations.

Cinéma 
 Sherlock Holmes est un film sorti en (1916) ;
 Sherlock Holmes est une série de films sorti en (1921-1923) ;
 Sherlock Holmes est un film muet américain d'Albert Parker (1922) ;
 Sherlock Holmes est un film sorti en (1932) ;
 Les Aventures de Sherlock Holmes est un film américain d'Alfred L. Werker (1939) ;
 Sherlock Holmes est un film américain de Guy Ritchie (2009) ;
 Sherlock Holmes : Jeu d'ombres est un film américain de Guy Ritchie (2011), suite du précédent ;

Télévision 
  - liste des séries télévisées ;
 Sherlock Holmes est un téléfilm américain de Rachel Goldenberg (2010) ;
 Sherlock Holmes, série télévisée russe de 2013.

Théâtre 
 Sherlock Holmes est une pièce de théâtre de William Gillette (1899).

Bande dessinée 
 Sherlock Holmes est une série de bande dessinée publiée par Lefrancq ;
 Sherlock Holmes est une série de bande dessinée de Jean-Pierre Croquet et Benoît Bonte publiée par Soleil ;

Autres 
 Sherlock Holmes est une série de romans policiers pour la jeunesse dans la Bibliothèque verte ;
 Sherlock Holmes est une collection de livre dont vous êtes le héros ;
 Sherlock Holmes détective conseil est un jeu de déduction et d'investigation.

Voir aussi